Heaven's Gate, le titre original du film La Porte du paradis (1980);
 Heaven's Gate, un jeu vidéo d'arcade (1996);
 Heaven's Gate, une secte (1970?-1997) ;
 Heaven's Gate (1982-1999), un ancien groupe de power metal, dans lequel officiait Sascha Paeth ;
 Heaven's Gate, un festival de musique gothique se déroulant à Strasbourg.